Bebauungsplan steht für:

 allgemeine Konzepte zur baulichen Entwicklung und Ausführung in der Raumplanung, für Deutschland siehe Bauleitplanung
 Bebauungsplan (Deutschland), die Rechtsgrundlage der Stadtentwicklung
 Bebauungsplan (Österreich), die Rechtsgrundlage der Bauangelegenheiten in der kommunalen Flächenwidmung
 Bebauungsplan (USA), siehe Zoning Resolution
 Bebauungsplan (Informationstechnik), das Konzept der Entwicklung einer IT-Architektur